Чемпионат Новой Зеландии по футболу 2010/2011 годов проходил с 7 ноября 2010 года по 10 апреля 2011 года и стал 7-м розыгрышем в истории.

Победу в регулярном чемпионате праздновал клуб «Уаитакере Юнайтед». Он же стал и победителем всего турнира, одолев в финале плей-офф клуб «Окленд Сити».

Регламент 
В турнире приняли участие 8 клубов. С 7 ноября по 10 марта они провели двухкруговой турнир регулярного чемпионата, после чего четыре сильнейших клуба разыграли первое место в серии плей-офф. На полуфинальной стадии клубы провели по два матча (дома и на выезде), по сумме которых победители встретились в одноматчевом финале.

Результаты

Регулярный чемпионат 

Источник данных: soccerway.com

Финальная серия

Ссылки 
 Официальный сайт

2010/2011
2010 год в футболе
2011 год в футболе
Спорт в Новой Зеландии в 2010 году
Спорт в Новой Зеландии в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011